Dysspastus är ett släkte av fjärilar. Dysspastus ingår i familjen Symmocidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Dysspastus